Guitiriz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guitiriz (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Guitiriz (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar